Termin  ima više značenja.

 .mz, najviši Internet domen za Mozambik
 Mesna zajednica